Cathcart (Washington)
 Cathcart (Verenigd Koninkrijk)
 Station Cathcart
 Cathcart (Zuid-Afrika)